Алунд:
 Алунд — искусственная разновидность корунда.
 Алунд, Мартин — аргентинский теннисист.

См. также